Огюст Фредерік Луї де Мармон (фр. Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, 20 липня 1774 — 3 березня 1852) — французький аристократ, політичний та військовий діяч.
 Мармон-Пашас, Мармо́н-Паша́с (фр. Marmont-Pachas) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.